

Miejscowości

Belgia 
 Wellen

Niemcy 
 Wellen – dzielnica Beverstedt
 Wellen – dzielnica gminy Hohe Börde, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w powiecie Börde
 Wellen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Zobacz też 
 Velen
 Welle
 Wellens